Santiago del Estero (provincie), een provincie van Argentinië
Santiago del Estero (stad), de hoofdstad van de provincie Santiago del Estero